Molekulska formula -{C60H92N12O10}- se može odnositi na:

 Gramicidin
 Gramicidin S